Ženská dvouhra Hungarian Ladies Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z události okruhu ITF, na němž proběhl ročník 2016, byla Bulharka Elica Kostovová, kterou v úvodním kole kvalifikace vyřadila Barbora Štefková.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Maďarka Tímea Babosová, jež ve finále zdolala českou turnajovou dvojku Lucií Šafářovou po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour, přesně pět let po triumfu na Monterrey Open 2012. Češka měla tejpem stažené stehno pro svalové potíže, kvůli nimž s Babosovou odstoupily ze čtyřhry.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2017